Kershaw peut désigner :

Patronyme 

 Abbey Lee Kershaw, mannequin et actrice australienne.
 Devon Kershaw, un skieur de fond Canadien.
 Ian Kershaw, un historien britannique ayant travaillé sur le nazisme.
 Nik Kershaw, un chanteur anglais né à Bristol.

Toponyme 

, une ville de Caroline du Sud dans le comté de Lancaster
le comté de Kershaw, un comté de Caroline du Sud, aux États-Unis.
Patronyme anglais